Ро́узен () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Роузен, Адам (1984—2021) — британский саночник, участник трёх зимних Олимпийских игр.
 Роузен, Беатрис (также известна как Беатрис Розенблат; род. 1977) — франко-американская актриса и фотомодель.
 Роузен, Дафни (род. 1982) — израильская порноактриса.
 Роузен, Майкл (род. 1946) — английский детский писатель и поэт.
 Роузен, Стивен (род. 1955) — американский писатель, публицист и исследователь индуизма.

См. также 
 Розен